Ел Каличе има више значења:

 Ел Каличе (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Каличе (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Каличе (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Каличе, Гранха Заморита (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Каличе (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Каличе (Малтрата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику